Краснополянский сельский округ



Белгородская область 

 Краснополянский сельский округ Шебекинского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Краснополянский сельский округ Черняховского района (до 2008 года)

Омская область 

 Краснополянский сельский округ Горьковского района



Северо-Казахстанская область 

 Краснополянский сельский округ Тайыншинского района

Карагандинская область 

 Краснополянский сельский округ Шетского района